Karakórum puede referirse a:
 Karakórum, cordillera del Himalaya.
 Karakórum, carretera ubicada en la cordillera homónima.
 Karakórum, una ciudad de Mongolia y antigua capital del Imperio mongol.